Петрыкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Петрыкино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Петрыкино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.